Gnadental oder Gnadenthal heißen folgende geographische Objekte:

 Gnadental (Bernau), Ortsteil von Lobetal, Stadt Bernau bei Berlin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Gnadental (Großaitingen), Ortsteil der Gemeinde Großaitingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Gnadental (Michelfeld), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gnadental (Neuss), Stadtteil von Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Gnadenthal, Ortsteil der Gemeinde Niederwil AG, Schweiz
 Gnadenthal (Victoria), Ort im Bundesstaat Victoria, Australien

historisch:
 Bogdanowka (Kaliningrad), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland (Gnadenthal, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Blahodatne (Berdjansk), Ort in der ehemaligen Kolonie Molotschna, Oblast Saporischschja, Ukraine (deutsche Kolonie)
 Dolyniwka (Bolhrad), Ort in der Oblast Odessa, Ukraine (deutsche Kolonie)
 Budo-Bobrytsia, Ort in der Oblast Schytomyr, Ukraine (deutsche Kolonie)

Bauten:
 Kloster Gnadental – zu einzelnen Klöstern siehe dort
 Schloss Gnadenthal bei Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Gnadenthal-Gymnasium in Ingolstadt, Bayern

Siehe auch:
 Genadendal